Мандерштерн:

 Мандерштерн — дворянский род.
 Мандерштерн, Александр Евгеньевич (1830—?) — предводитель дворянства Полтавской губернии.
 Мандерштерн, Евгений Егорович (1796—1866) — участник Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенант.
 Мандерштерн, Карл Егорович (1785—1862) — генерал от инфантерии, комендант Санкт-Петербургской крепости.